Якунчикова — женская форма фамилии .